

Geografia 
 Russia – paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia
 Russia – città della Contea di Herkimer, New York
 Russia – villaggio della Contea di Shelby, Ohio

Altro 
 Russia Company – società commerciale
 232 Russia – asteroide
 Madre Russia – personificazione nazionale della Russia

Pagine correlate 

 Rossija
 Russa
 Russia Bianca
 Piccola Russia